Il singolare maschile del President's Cup 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michail Kukuškin era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Evgenij Donskoj ha battuto in finale Marsel İlhan 6–3, 6–4.

Teste di serie

 Cedrik-Marcel Stebe (secondo turno)
 Karol Beck (semifinali)
 Andrej Golubev (secondo turno)
 Marsel İlhan (finale)

  Evgenij Donskoj (Campione)
  Konstantin Kravčuk (primo turno)
  Yuki Bhambri (quarti di finale)
  Kamil Čapkovič (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

President's Cup 2012